Hyolithes kingi är en ringmaskart som beskrevs av R. och E. Richter 1941. Hyolithes kingi ingår i släktet Hyolithes, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kingi